Soutěžní ročník Serie A 2022/23 je 121. ročník nejvyšší italské fotbalové ligy a 91. ročník od založení Serie A. Soutěž začala 13. srpna 2022 a skončí 4. června 2023. Účastní se jí opět 20 týmů, z toho 17 se kvalifikovalo z minulého ročníku. Poslední tři týmy předchozího ročníku, jimiž byly Cagliari Calcio, Janov CFC a poslední tým ročníku - Benátky FC, sestoupily do druhé ligy. Opačným směrem putovaly US Lecce (vítěz druhé ligy), US Cremonese a AC Monza která po obsazení 4. místa v ligové tabulce zvítězila v play-off. Klub US Cremonese se do nejvyšší ligy vrátila po 26 letech a klub AC Monza ji odehraje poprvé v historii.

Titul v soutěži obhajuje AC Milán, který v minulém ročníku získal již 19. prvenství v soutěži.

Přestupy hráčů

Složení ligy v tomto ročníku

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Serie A
Fotbal v Itálii v roce 2022
Fotbal v Itálii v roce 2023